Єгипетсько-іспанські відносини - це двосторонні та дипломатичні відносини між цими двома країнами. Єгипет має посольство в Мадриді. Іспанія має посольство в Каїрі . Обидві країни мають спільні рамки в контексті Союзу для Середземномор'я.

Порівняння країн

Дипломатичні відносини 
 
Після незалежності Єгипту в 1922 р. Іспанія створила дипломатичну делегацію в Каїрі; однак воно не було підвищено до рангу посольства до 1949 р. Після створення Держави Ізраїль у 1948 р. В контексті ворожнечі між Ізраїлем та Іспанією, коли перша сприяла міжнародній ізоляції Іспанії, а пізніше не визнала нову державу, в Іспанії була зафіксована проарабська лінія на наступні роки, показані в наступних конфліктах, що мали місце на Близькому Сході. 

Незважаючи на зацікавленість фалангістів та деяких стійких антизахідних військових офіцерів до подальшого зближення з намисеризмом , франкістському режиму довелося певною мірою стримуватися через прорадянські увертюри Єгипту, і проблеми, які такий крок міг би спричинити візаві початкові відносини Іспанії зі США під час холодної війни. В контексті Суецької кризи 1956 р. Іспанія стояла посередині між позицією західних держав та єгипетською, демонструючи певний рівень розуміння арабської нації, принаймні з юридичної точки зору. З цієї позиції іспанська дипломатія прагнула зіграти певну роль у кризі, забезпечуючи основу для рішення на Лондонській конференції; однак пропозиція не отримала уваги жодної з частин конфлікту, хоча врешті-решт була включена до додатку до остаточної резолюції. Двосторонні політичні відносини традиційно були гнучкими, без суперечок і з частими двосторонніми візитами. Іспанія сприймалася як дружня та близька країна, віддана Єгипту та регіону. Рамки цих відносин визначаються двосторонньою Угодою про дружбу та співробітництво, підписаною в Каїрі 5 лютого 2008 р. Після падіння режиму Хосні Мубарака Іспанія намагалася відновити двосторонні відносини, оцінюючи іспанський досвід переходу до демократії та бажаючи супроводжувати Єгипет у його демократизації. 

За останні два роки імпульс двосторонніх відносин вперше матеріалізувався під час візиту до Каїру 9 та 10 вересня 2012 року міністра закордонних справ та співробітництва Жозе Мануеля Гарсія-Маргалло, а пізніше - з візитом до Мадриду, 6 листопада, міністра єгипетських закордонних справ Набіла Фахмі. Цей візит, перший єгипетський міністр до європейської столиці, послужив для відновлення політичного діалогу, огляду внутрішніх та міжнародних політичних новин та вивчення економічних та комерційних відносин з особливим акцентом на іспанські інвестиції в Єгипет. Сила двосторонніх відносин виявилася під час двох візитів, які міністр Гарсія-Маргалло здійснив до Єгипту в липні та грудні 2014 року, останній передав запрошення президенту Аль-Сісі відвідати Іспанію. У вересні 2014 року з нагоди Міжнародної конференції з питань Лівії, що відбулася в Мадриді, міністр закордонних справ Єгипту Шукрі провів двосторонню зустріч зі своїм іспанським колегою. Візит Президента Сісі до Іспанії у квітні 2015 року, який супроводжувався різними міністрами уряду, став подальшим кроком у зміцненні двосторонніх відносин та стимулом двосторонніх економічних відносин, що знайшло своє відображення у підписанні угод про культуру, туризм, внутрішні справи, та економічні питання, включаючи МОУС для співпраці у транспорті.

Економічні відносини 
Вага двосторонньої торгівлі між Іспанією та Єгиптом зменшується, оскільки на Єгипет припадало 0,23% загального обсягу імпорту та 0,48% іспанського експорту в 2014 році. У цьому році він посів 36 місце в рейтингу найважливіших ринків для експорту Іспанії та Іспанії. 57-й як постачальник. У межах ЄС у 2014 р. Іспанія посіла шосте місце як замовник після Італії, Німеччини, Великої Британії, Франції та Греції, що становить 7% імпорту Співтовариства, і 7-е - як постачальника Єгипту, після Італії, Німеччини, Франції, Нідерландів, Великої Британії та Бельгія (7% від загального експорту Співтовариства). 

Торговий баланс був негативним двосторонній Іспанія з 2005 року, коли Уніон Fenosa завод по зрідження газу почав працювати в Дамієтти, в зв'язку з придбанням газу по UFG з Єгипту працювати завод і експортувати зріджений газ з Єгипту. У 2013 році, коли припинилося постачання газу на завод в Даміетті, двосторонній торговий баланс став позитивним для Іспанії (експорт Іспанії 1078 млн. Євро, імпорт 888 млн. Євро, що на 22% менше показника, зареєстрованого минулого року). У 2014 році тенденція продовжилася (іспанський експорт становив 1149 млн. Євро, збільшившись на 7%, а імпорт - 598 млн. Євро, зменшившись на 33%). Останні доступні дані за період з січня по листопад 2015 року свідчать про те, що експорт з Іспанії до Єгипту досяг 1249 млн. Євро, а імпорт - 399 млн. Євро.

Співпраця 

Іспанське співробітництво в Єгипті має довгий шлях, який починається в 1967 році з першої Угоди про культурне співробітництво, і яка продовжується з тих пір, Угодою про науково-технічне співробітництво 1991 року та угодами різних змішаних комісій . В даний час досі діють угоди IV Спільної іспано-єгипетської комісії з питань освітнього, культурного, технічного та наукового співробітництва, що відбулися в Мадриді в 2005 році. 

Загальною стратегічною метою співпраці Іспанії в Єгипті було сприяння збільшенню спроможності країни, її інституцій та громадянського суспільства з метою підтримки стійкого та справедливого соціального та економічного розвитку країни. Процес політичних та соціальних змін, що відбулися в Єгипті на хвилі арабської весни, призвів до переформулювання політики співробітництва в галузі розвитку в регіоні, зосередившись на супроводі процесів переходу до демократії. Програма Масар - це програма іспанського співробітництва, започаткована в червні 2012 року, метою якої є супровід процесів демократичного переходу в арабських країнах, сприяння модернізації та зміцненню інституцій, підтримка та зміцнення громадянського суспільства та ключових учасників розвитку верховенства права, щоб органи державної влади могли реагувати на потреби своїх суспільств, а громадянське суспільство може бути одним із двигунів змін. 

У грудні 2015 року було затверджено нову ініціативу, яка фінансувалась за допомогою програми Масара, зосереджена знову на підтримці інституцій, в даному випадку Національної ради з прав людини, щодо посилення своєї дорадчої ролі після парламентських виборів, дотримання Конституції та демократичних інститутів. В багатосторонній співпраці, підтримка політичних прав і можливості жінок в Єгипті виділяється, і підтримка проекту Безпечних міст, направляється через ООН Жінку , і до сих пір в силі в протягом 2016 року. У галузі координації з програмами Європейського Союзу Іспанська кооперація бере активну участь у Спільному програмуванні до 2020 року. 

Протягом 201 року участь у проекті ЄС у секторі юстиції „Підтримка модернізації правосуддя в Єгипті” що надає технічну допомогу консорціумом державних адміністрацій країн-партнерів, розпочато діяльність Єгипетської адміністрації юстиції, очолюваної Францією в консорціумі з AECID, який впроваджуватиме компонент підтримки Національного центру судових досліджень.

Іспанія
Єгипет